

Cinema 
 Ilia - personaggio immaginario del franchise di Star Trek

Geografia 
 Il distretto greco dellElide
 Ilia, comune della Romania nel distretto di Hunedoara

Mitologia 
 Ilia  – figlia di Priamo re di Troia e sposa di Idamante re di Creta
 Ilia  – Vestale che, secondo Virgilio, nellEneide, è la madre dei gemelli Romolo e Remo, che ebbe da Marte. Il suo ruolo è dunque associato a quello di Rea Silvia.

Onomastica 
 Ilia  – variante in alcune lingue del nome proprio di persona maschile Elia

Zoologia 
Ilia, genere di crostacei appartenenti alla famiglia Leucosiidae

Pagine correlate
Īlia